Лодж () — английская фамилия.
 
 Лодж, Джон Дэвис (1903—1985) — американский актёр, политик-республиканец, дипломат, внук Генри Кэбота Лоджа.
 Лодж, Джон (род. 1945) — британский музыкант, участник группы The Moody Blues.
 Лодж, Дэвид (род. 1935) — английский писатель и литературовед.
 Лодж, Оливер Джозеф (1851—1940) — английский физик и изобретатель.
 Лодж, Томас (1558—1625) — английский драматург, поэт, романист, критик и переводчик.
 Лодж, Томас Одод Маршал (1936—2012) — англоязычный автор и радиоведущий.